Existen al menos dos idiomas llamados comúnmente Ndebele:

El idioma ndebele del norte, un lengua nguni hablado en Zimbabue.

El idioma ndebele del sur, un lengua nguni hablado en Sudáfrica, con dos variedades diferentes (la más pequeña es una variedad no oficial altamente influenciada por idiomas del grupo Sesotho-Setsuana).

El ndebele está relacionado con el zulú, hablado en Sudáfrica. Cuando Mzilikazi huyó desde el norte de lo que hoy en día es Sudáfrica hacia el actual Zimbabue llevó el zulú consigo. Esto derivó en el Ndebele.

El Ndebele tiene varios sonidos característicos, como son los que se producen al pronunciar letras como la C, la Q o la X.

Ndebele